Haïti chérie désigne :
 Une chanson patriotique haïtienne
 Un film de Claudio Del Punta

Homonymie